Фесінгер — німецьке прізвище.

 Фесінгер Ігнатій — архітектор, діяльність якого мало досліджена.
 Фесінгер Кантій — львівський архітектор.
 Фесінгер Клеменс Ксаверій — львівський архітектор.
 Фесінгер Себастьян — львівський скульптор і архітектор.
 Фесінгер Фабіан — львівський скульптор.

Німецькі прізвища